New Zealand Football Championship 2012/2013 var den nionde säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag, Waitakere United vann både grundserien och slutspelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2012 i Nya Zeeland
2013 i Nya Zeeland
2012/2013
Fotbollssäsongen 2012/2013